La bataille de Cholet peut se référer à plusieurs batailles ayant eu lieu dans la ville de Cholet:
 La première bataille de Cholet, le .
 La deuxième bataille de Cholet, la plus importante et la plus décisive, le .
 La troisième bataille de Cholet, le .